Тревенёк (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плуа. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22377.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 110 км северо-западнее Ренна, в 19 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Коммуна расположена на берегу залива Сен-Мало.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 785 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 432 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 298 были экономически активными, 134 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 61,1 %). Из 298 активных работали 274 человека (147 мужчин и 127 женщин), безработных было 24 (7 мужчин и 17 женщин). Среди 134 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Коломбан (XIV век)
 Часовня Сен-Марк (XIV век)
 Замок Помморьо (XIV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор